Устав — ранній тип письма кириличних рукописів
 Устав — закон або збірка правил, що регулював ту чи ту ділянку правовідносин

Див. також 
 Статут

Посилання 
 Устав //